Rutkowice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Rutkowice (Lubień Kujawski), Dorf der Gmina Lubień Kujawski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rutkowice (Płośnica), Dorf der Gmina Płośnica in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Ruttkowitz, Kreis Neidenburg, Ostpreußen